Défi à Ric Hochet est le troisième tome de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Publication 
Les planches de Défi à Ric Hochet furent publiées dans le Journal de Tintin entre le  et le  (n° 41/63 à 17/64).

Personnages principaux 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Rémy Valloire, pilote d'avion, industriel et patron de la Sapex, 
 Hugues Valloire : fils de Rémy Valloire, jeune adolescent, orphelin de mère
 Bex Turner, détective privé américain très réputé
 John Dallas, associé de Rémy Valloire dans la Sapex
 Patrick Lemaître, neveu de Rémy Valloire (fils de sa sœur) et associé dans la société Sapex
 Bastien, majordome de Rémy Valloire

Résumé  
Les numéros de pages indiqués ci-dessous ne sont pas les numéros des planches. Dans la mesure où la planche 1 commence en page 3, on obtient le numéro de planche en soustrayant 2 au numéro de la page.

Mise en place de l'intrigue ( à 13) 
Rémy Valloire, industriel, échappe de peu à la mort à bord de son avion de tourisme, dont les commandes semblent avoir été trafiquées. Il demande à Ric de le protéger car il pense que l'avion a été saboté : Rémy avait déjà reçu des menaces par téléphone.

L'enquête ( à 37) 
Informé de l'accident et ayant en main une lettre de menace reçue par Rémy Valloire, le commissaire Bourdon fait rechercher les empreintes digitales. Surprise : les seules empreintes retrouvées sont celles de Valloire, qui correspondent à celles d'un dénommé Rémy Ravin qui, vingt ans auparavant, avait été condamné à deux emprisonnements pour une escroquerie aux assurances. Interrogé par Ric sur ce sujet, Rémy s'en déclare innocent, disant avoir été piégé par le véritable escroc.

Ric fait la connaissance de Pierrot, le mécano de l'aéroclub dans lequel Rémy Valloire fait des essais d'avions.

Peu de temps après, Rémy se fait encore agresser à deux reprises, à son domicile. Lors de la seconde agression, Ric poursuit l'auteur des faits et manque de se faire tuer.

John Dallas et Philippe Lemaître, les deux associés de Valloire, décident d'engager un détective privé américain, Bex Turner, en concurrence avec Ric Hochet.

Rémy décide d'emmener ses associés, son fils et les deux détectives dans une croisière en Méditerranée sur son yacht, espérant (confie-t-il à Ric) que si le cerveau des agressions est Lemaître ou Dallas, il fera une nouvelle tentative qui permettra de l'arrêter. Il est poussé à la mer dès le premier soir, puis les machines et la radio du navire sont sabotées.

Patrick Lemaître disparaît à son tour en pleine mer, tandis que Ric et Bex Turner ont été drogués. On retrouve son peignoir accroché à l'ancre et un bout d'étoffe qui semble accuser Rémy Valloire (car Rémy avait le même type d'étoffe sur sa robe de chambre). Menacé d'être placé en détention sur son propre navire, Rémy Valloire perd la tête et menace les deux détectives avec un pistolet, mais il ne poursuit pas son inutile geste.

Vingt-quatre heures bien remplies ( à 52) 
Quelques mois après, Rémy passe en jugement devant une cour d'assises française pour le meurtre de son neveu Patrick Lemaître. Il s'agit du premier jour du procès. Le commissaire Bourdon, témoin à charge, estime qu’il est l'auteur de l’assassinat de Lemaître.

L'après-midi même, Ric est invité par un mystérieux inconnu à se rendre à 20 h dans les locaux du club aéronautique. S'y rendant, il constate que c'est Pierrot, le mécano, qui est l'auteur de l'invitation. Pierrot indique à Ric que c'est la voix de Valloire lui-même, au téléphone, qui lui avait ordonné de saboter le moteur de l'avion, et Pierrot s'était donc exécuté. Tous à coup, les deux hommes sont attaqués par un homme qui les surveillait. Pierrot est blessé, et l’agresseur parvient à s'enfuir.

Ric révèle à Hugues une partie du déroulement de la soirée ; Hughes explique que Patrick Lemaître sait imiter à la perfection la voix de Rémy Valloire. Mais on ignore s'il est encore vivant. D'ailleurs, n'est-il pas victime plutôt que coupable ?

La même nuit, John Dallas se fait tirer dessus par un homme mystérieux. Bex Turner se demande si cette agression est réelle ou inventée : après tout, Valloire est en détention, Lemaître a disparu dans les flots ; cette « agression » est-elle déclarée pour tenter d'innocenter Valloire, ou donner un alibi à Dallas ? En quittant les lieux, Ric trouve à terre un morceau d'article de son journal, La Rafale, selon lequel un homme amnésique a été retrouvé en Sicile. S'agirait-il de Lemaître ?

Alors qu'il va fouiller dans les archives de son journal, Ric est de nouveau la cible d'une tentative d'assassinat par lancer de couteau. Une course-poursuite a lieu entre l'agresseur et lui, mais l'homme parvient à s'enfuir, non sans avoir blessé le veilleur de nuit.

Une heure après, accompagné par Hughes, Ric prend le premier vol pour Palerme. Les deux hommes arrivent à l'hôpital de la ville : ils y trouvent le détective Bex Turner, qui veille à la porte de la chambre, ainsi que Patrick Lemaître, hospitalisé mais amnésique.

Suite de l'enquête ( à 58)
Le procès de Rémy Valloire avait été suspendu quelques jours, afin de donner le temps nécessaire à Patrick Lemaire de comparaître et donner son témoignage.

Lemaître, de retour en France, vient témoigner au procès de Valloire et l'accuse.

Rémy est condamné mais Ric ne croit pas à sa culpabilité. Il explique à Hughes, pour le réconforter, qu'il connaît les identités des deux coupables, dont l'un est un associé de Rémy Valloire.

Ric prévient John Dallas qu'il court peut-être un danger. Ce dernier a un rendez-vous nocturne sur un chantier. Ric doit y assister. Il y retrouve Bex Turner.

On leur tire dessus et John Dallas est retrouvé blessé et inanimé, avec une « confession » manuscrite dans la poche de sa veste. Il s'accuse d'avoir été intimement mêlé à l'affaire, complice de Rémy Valloire.

Dénouement et révélations finales (pages 59 à 62) 
Ric révèle alors au grand jour ses soupçons concernant Bex Turner, homme de main du cerveau de l’affaire. Bex Turner avoue effectivement son implication. Surgit alors Patrick Lemaître, qui depuis le début avait tout planifié. Ric déjoue les manœuvres criminelles des deux hommes à l'aide d'un gilet pare-balles qui le protège des projectiles tirés par Lemaître, et fait arrêter les deux complices.

Rémy Valloire est libéré de prison et réhabilité.

Lieux de l’action 

 Paris et ses environs
 Le port de Cannes
 Toulon
 Palerme (où Lemaître a été hospitalisé)

Véhicules remarqués 

Ric conduit pour la première fois dans cet épisode une Porsche jaune, non pas la 911 qu'on lui connaîtra ensuite, mais une Porsche 356 décapotable.

 Porsche 356 SC cabriolet, voiture de Ric Hochet
 Mercedes 300 SL cabriolet (avec hard-top), voiture de Rémy Valloire
 Fiat 1100, taxi italien
 Peugeot 404, voiture des bandits
 Citroën ID19, voiture de la police judiciaire

 avion Jodel, piloté par Ric Hochet
 avion Piper Cub, dans le hangar de l'aérodrome

Notes et références

Observations 
 On retrouvera Rémy Valloire dans Piège pour Ric Hochet, et Bex Turner dans Rapt sur le France

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1965